ECM Може означати:
 ECM () — це позаклітинна частина тканин тваринних організмів.
 ECM () — різновид електронного блоку (), що здійснює керування серією виконавчих пристроїв (актуаторів) на двигуні внутрішнього згоряння.
 ECM () — управління документами та іншими типами контенту, а також їх зберігання, обробка та доставка в масштабах підприємства.
 ECM () — спосіб механічного оброблення електропровідних матеріалів.